Connect también pueden referirse a:

Arte, entretenimiento y medios

Música

Álbumes 
 Connect álbum de la banda australiana Sick Puppies;

Música 
 Connect (sencillo de ClariS)  sencillo del dúo musical japonés ClariS;
 "Connect", una canción de Sick Puppies de su álbum de 2013 Connet;
 "Connect", canción de Drake del álbum de 2013 Nothing Was the Same;

Otra música 
 Connect Music Festival, un festival de música en Inveraray, Escocia;
 Sony Connect, una tienda de música en línea;

Vehículos 
 CONNECT un sistema de entretenimiento, navegación y comunicaciones para vehículos;
 Ford Transit Connect, un vehículo fabricado en el Reino Unido por Ford;

Otros usos 
 Connect estudio de animación Japonés.